Заводска́я у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Заводская улица — улица в Астрахани.
 Заводская улица — улица в Видном.
 Заводская улица — улица в Волоколамске.
 Заводская улица — улица в Волосове.
 Заводская улица — улица в Всеволожске.
 Заводская улица — улица в Гатчине.
 Заводская улица — улица в Давыдове.
 Заводская улица — улица в Демихове.
 Заводская улица — улица в Домодедове.
 Заводская улица — улица в Дубровке.
 Заводская улица — улица в Екатеринбурге.
 Заводская улица — улица в Егорьевске.
 Заводская улица — улица в Железнодорожном.
 Заводская улица — улица в Ивантеевке.
В Казани:
Заводская улица — улица в историческом центре города.
Заводская улица — прежнее название улицы Гассара в историческом центре города.
Заводская улица — улица в посёлке Борисоглебское Авиастроительного района.
Заводская улица — улица в посёлке Левченко Московского района Казани.
 Заводская улица — улица в Краснодаре.
 Заводская улица — улица в Климовске.
 Заводская улица — улица в Коломне.
 Заводская улица — улица в Курске.
 Заводская улица — улица в Лесном (Пушкинский район).
 Заводская улица — улица в Лобне.
 Заводская улица — улица в Любани.
 Заводская улица — улица в Луге.
 Заводская улица — улица в Медвежьегорске.
 Заводская улица — улица в Монино.
 В Москве:
 В Зеленоградском административном округе:
 Заводская улица *  — улица в Крюкове *;
 Заводская улица *  — улица в Малине;
 В Новомосковском административном округе:
 Заводская улица *  — улица в Щербинке *;
 В Троицком административном округе:
 Заводская улица *  — улица в Красной Пахре *;
 Заводская улица *  — улица в Шеломове*.
 Заводская улица — улица в Нальчике.
Заводская улица — улица в Невинномысске.
 Заводская улица — улица в Никольском.
 Заводская улица — улица в Новой Ольховке.
 Заводская улица — улица в Новоульяновске.
 Заводская улица — улица в Новочеркасске.
 Заводская улица — улица в Омске.
 Заводская улица — улица в Орле.
 Заводская улица — улица в Отрадном.
 Заводская улица — улица в Пушкине.
Заводская улица — улица в Реутове.
 Заводская улица — улица в Салавате.
Заводская улица — улица в Самаре. 
 В Санкт-Петербурге:
 Заводская улица — улица в Ломоносове;
 Заводская улица — улица в Парголове;
 Заводская улица — улица в Песочном;
 Заводская улица — улица в Понтонном;
 Заводская улица — улица в Усть-Славянке;
 Заводская улица — улица в Стрельне;
 1-я Заводская улица — улица в Старо-Панове;
 2-я Заводская улица  — улица в Старо-Панове.
 Заводская улица — улица в Свердловском.
 Заводская улица — улица в Сергиевом Посаде.
 Заводская улица — улица в Сиверском.
 Заводская улица — улица в Советском.
 Заводская улица — улица в Сыктывкаре.
 Заводская улица — улица в Таганроге.
 Заводская улица  — улица в Томске (Дзержинское).
 Заводская улица — улица в Тосно.
 Заводская улица — улица в Хабаровске.
 Заводская улица — улица в Химках.
 Заводская улица — улица в Электростали.
 Заводская улица — улица в Электроуглях.

Украина 
 Заводская улица — улица в Киеве.
 Заводская улица — улица в Николаеве.
 Заводская улица — улица в Припяти.
 Заводская улица — улица в Хмельницком.
 Заводская улица — улица в Черновцах.

Крым 
 Заводская улица — улица в Симферополе.

См. также 
 Заводской переулок;
 Заводской тупик.